Manteca può riferirsi a:
Manteca – formaggio italiano
Manteca – album discografico di Red Garland
Manteca – città della California (Stati Uniti)